Турнир Nebelhorn Trophy 2015 — международное соревнование по фигурному катанию сезона 2015/2016 годов. Турнир Небельхорн прошёл в баварском местечке Оберстдорф (Германия). Организатор турнира — Федерация фигурного катания Германии.

Это один из первых в сезоне международных турниров для спортсменов старшей возрастной категории. Фигуристы соревновались в мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

Турнир «Nebelhorn Trophy 2015» проходил на арене «Конькобежный Центр Оберсдорфа» с 24 по 26 сентября 2015 года.

Результаты

Мужчины 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины

Спортивные пары 

WD — спортсмены снялись с соревнований.

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 

 Результаты  

2015 год в фигурном катании
Nebelhorn Trophy
Фигурное катание в сезоне 2015/2016
Сентябрь 2015 года
Спорт в Германии в 2015 году